Perspektivität steht für:

 Projektive Perspektivität in der Geometrie
 Perspektivismus, Lehre von der Standpunktabhängigkeit der Wahrnehmung und des Denkens 

Siehe auch:
 Multiperspektivität
 Perspektive (Begriffsklärung)